Список міст Мальтійської Республіки.

Див. також 
 Адміністративний поділ Мальти — список 68 муніципалітетів

Посилання 
National Statistics Office  

Мальта
Списки:Мальта